Сан Хосе де лос Љанос има више значења:

 Сан Хосе де лос Љанос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Љанос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Љанос (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лос Љанос, Лос Љанос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе де лос Љанос (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику